fellegvár, erődítés
 Fellegvár, kolozsvári erődítmény
 Fellegvár, kolozsvári városnegyed
 Fellegvár, brassói erődítmény
 Fellegvár, a visegrádi vár része
 Fellegvár, Mátészalka egyik városrésze 
 Fellegvár, az Igazság folyóirat 1978 és 1981 között megjelent melléklete

Jegyzetek